Тайпо́у (), также Тай-По () — один из 18 округов Гонконга. Расположен в восточной части Новых Территорий.

География 
Река Лам Цуэн расположена на севере Гонконга, к северо-востоку от Шатина. Несмотря на наличие промышленной зоны Тайпоу, эта местность по-прежнему остаётся одной из менее загрязненных в Гонконге.

История 
Округ назван в честь местной деревни Тайпоу. Позже из его состава выделился Северный округ.

Население 
В 2006 году в округе проживало 294 тыс. человек; среди них значительную прослойку составляют хакка.

Плотность населения Тайпоу значительно ниже, чем в Коулуне, поскольку здесь много старых маленьких деревень в горах.

Религия 
В округе расположены храмы Ман Мо, Тин Хау, Фан Син и Тай Вонг Е.

Экономика 
В округе расположены Промышленный парк Тай-По, штаб-квартиры производителя электроники «VTech», телекомпаний «Asia Television» («ATV») и «Phoenix Television», издательской группы SCMP Group и газеты «South China Morning Post», издательской группы «Oriental Press Group», банкнотная типография «Hong Kong Note Printing», завод напитков и соков «Vitasoy», пищевая фабрика «Maxim`s Caterers».

Торговля 
Крупнейший торговый центр округа — «Тай По Мега Молл». Также популярны у жителей рынки Тай-По, Старый Тай-По и Тай-Во.

Транспорт 
 Линия метро «Ист Рейл» связывает округ с Сатхинь и Норт
 Шоссе «Толо» и «Тай По Роуд» соединяют округ с Сатхинь и Коулуном
 В округе существует разветвленная сеть автобусных и паромных маршрутов

Достопримечательности 
 Смотровая башня Тай-По
 Водохранилище Пловер Коув

Крупнейшие здания 
 43-этажный «Микон тауэр» (107 метров)
 37-этажный «Сайхинь» (86 метров)

Музеи и галереи 
 Гонконгский железнодорожный музей
 Музей этнологии

Парки 
 Пловер Коув Каунтри Парк
 Лам-Цюн Каунтри Парк
 Тай-По Уотерфронт Парк
 Ферма и ботанический сад Кадури

Образование и наука 
 Гонконгский педагогический институт
 Лютеранский колледж Иммануэль
 Гонконгский научный парк

Здравоохранение 
 Госпиталь Элис Хо Миу Линг

Спорт 
 Спорткомплекс Тай-По

Примечания

Ссылки 
 District Councils
 Tai Po District Council

Административное деление Гонконга